Гольша́нські (, , ) — литовсько-руський князівський рід XIII—XVI ст. У другій половині XV століття рід Гольшанських розділився на дві гілки, представники однієї з яких володіли містом Дубровицею, за що стали називатися Гольшанськими-Дубровицькими, Гольшанськими на Дубровиці, або Дубровицькими.

Походження 
Походив від Гольші, першого князя гольшанського, який заснував родове гніздо Гольшани над річкою Вілією. Мав володіння у Великому князівстві Литовському: Дубровицьке і Степанське князівства на Волині, Гольшани, Глузьк, Романов у Білорусі тощо. Один із 9 родів — головних княжат Волині, представники якого посідали високі державні пости у Великому князівстві. Використовували герб Гіпоцентавр. Зіграв помітну роль як у литовській так і в українській історії. Вигас після смерті князя Семена Юрійовича 1556 року. Родові перейшли до його шістьох сестер, а потім з їхнім посагом розійшлися серед князівських родів Сапіг, Заславських, Полубенських, Курбських, Кірдеїв, Соломерецьких, Вишневецьких.

Герб

Засновник роду 
Легендарним засновником роду є Гольша (Гольшас) Романович ( до 1269), син Великого князя Литовського — Романа.

Є версія, що своє походження Гольшанські ведуть від молодшого брата Гедиміна — Ольгіманта.

За хронікою Биховця представників роду — Гольша був братом Великого князя Литовського Тройдена й входив до найближчого оточення великого князя Литовського Вітеня.

Володіння 
1280 року було засновано поселення в Ошмянському повіті (нині с. Гольшани Гродненської області, Білорусь), що й стало родовим гніздом Гольшанських.

Рід мав володіння в Україні (на Поліссі — Дубровицьке та Степанське князівства), у Білорусі (Гольшани, Глузьк, Романов в Ошмянському повіті), Литві.

Генеалогічне дерево

Граф 
 Гольша Романович — легендарний засновник роду
 Міндовг Гольшанський  — легендарний князь Гольшанський (початок XIV ст.), князь київський (близько 1320 р.)
 Ольгимонт-Михайло — князь Гольшанський (до 1324 — після 1331 рр.), князь київський (1324—1331 ? рр.).
 Іван Ольгимонтович  — князь Гольшанський (до 1379—1382, 1384—1396 рр.), князь Київський (1396 — після 1401 рр.).
 Олександр «Нелюб» Гольшанський (1364—1406)
 Андрій Іванович (1374—1420) — князь в'язинський, князь київський (? — після 1410 рр.)
 Василиса Андріївна Гольшанська, дружина Івана Володимировича Більського
 Софія Гольшанська (1405—1461) —  королева Польська, дружина Владислава II Ягайла
 Марія Андріївна Гольшанська «Манька», дружина господаря молдавського Іллі I
 Михайло Іванович  — князь київський (1422—1432 рр.)
 Семен Іванович «Лютий» (невід. — 1433)
 Михайло Семенович Болобан — князь київський (1433—1435 рр.)
 Юрій Семенович Гольшанський (1410—1456) — 1452 року отримав Горбаків. Був одним з керівників литовського посольства на сеймі 1446 року щодо відмови Казимира Ягеллончика на право брата наслідувати польську корону..
 Іван Юрійович Гольшанський (?—1481) — князь гольшанський (після 1457—1481 рр.), кн. дубровицький (1457—1481 рр.). Страчений у Києві за участь у змові проти Казимира Ягеллончика.
 Юрій Іванович Гольшанський ( 1536) — князь дубровицький (1505—1536), степанський (1505—1511) і гольшанський (1511—1536)
 Іван (Януш) Юрійович Гольшанський-Дубровицький — воєвода Київський (1542—1544)
 Володимир Юрійович (?—1545), справця Київського воєводства (1543)
 Юліанія Гольшанська ( бл. 1540) —  Свята, спочиває в Ближніх Печерах Києво-Печерського монастиря
 Анастасія Юріївна Гольшанська Дубровицька ( до 1561)  — дружина князя Кузьми Івановича Заславського
 Богдана Гольшанська-Дубровицька (?—до 1558) — дружина князя Федька Вишневецького
 Семен Юрійович Гольшанський-Дубровицький (1515—1556) — князь дубровицький і гольшанський (1549—1556), великий стольник литовський (1555)
 Марія Юріївна Гольшанська (?—1586) — дружина 1) Андрія Якубовича Монтовта; 2) Михайла Тихновича Козинського та 3) Андрія Курбського, князя з династії Рюриковичів, з яким розлучились, стосунки залишились ворожими. Близько 1581 року подала на нього позов до суду митрополита через незаконне, на її думку, розлучення. У відповідь він записав в актові книги гродського суду Володимира на неї брехливий донос про її зради, привів 2 свідків. Справа закінчилась укладення мирової між колишнім подружжям.
 Олена, дружина Павла Івановича Сапіги (1490—1579)
 Софія, дружина князя Олександра Івановича Полубінського .
 Василиса
 Олександр Юрійович Гольшанський (?—1511) — каштелян віленський, староста Гродненський, Берестейський.
 Януш Олександрович Гольшанський (?—бл. 1511) — староста слонімський, кравчий господарський.
 Юрій Олександрович Гольшанський (?—бл. 1511) — намісник Білицький, крайчий господарський, воєвода Київський (1509—1511)
 Павло Олександрович Гольшанський (1490—1555) —  Луцький католицький єпископ (1507—1536), з 1536 — Віленський, староста Пінський.
 Анна — дружина Петра Івановича Монтигирдовича Білого, воєводи Троцького
 Ядвіга — дружина Івана Богдановича Хрептовича
 Олександра — дружина Миколая Паца, воєводи підляського.
 Барбара, монахиня
 Семен Юрійович Гольшанський (1445—1505) — великий гетьман литовський, князь Степанський та Дубровицький
 Тетяна Семенівна Гольшанська (?—1522) — дружина князя Костянтина Острозького, першого великого гетьмана литовського
 Ганна Гольшанська, друга дружина київського воєводи Мартина Гаштовта
 Уляна (Юліана) Кобринська ( бл. 1494) — дружина Семена Романовича, князя Кобринського.
 Семен Семенович Гольшанський Трабський
 N.N. дочка, перша дружина Київського воєводи Мартина Гаштовта
 Уляна Гольшанська —  Велика княгиня Литовська, дружина Вітовта .
 Ольгимонт Гольшанський

Таблиця

Див. також 
 Велике князівство Литовське
 Дубровиця

Коментарі

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Жиленко, І. В. Синопсис Київський . Лаврський альманах / Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ: ВІПОЛ, 2002.
 Boniecki A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Warszawa, 1904. Cz. 1, T. 7, S. 299—306.

Монографії 
 
  
 Яковенко, Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993.
 Wolff, J. Kniaziowe litewsko-ruscy od końca cztrenastego wieku. Warszawa, 1895

Довідники

Посилання 

 Гольшанские // Olfamily.

 
Князі Київські
Українська шляхта
Білоруська шляхта
Український родовід